Guillaume de Beauchamp ou William de Beauchamp peut désigner :

 Guillaume de Beauchamp (v. 1185-1260), baron de Bedford et shérif anglais ; 
 Guillaume III de Beauchamp (v. 1215-1269), baron et shérif anglais ; 
 Guillaume de Beauchamp (v. 1238-1298),  comte de Warwick. Fils du précédent ;
 William de Beauchamp (v. 1343-1411),  baron Bergavenny. Arrière-petit-fils du précédent.